Rodoljub Roki Vulović, chanteur serbe.
 Vesna Vulović, hôtesse de l'air serbe.